Gula – bogini w mitologii mezopotamskiej
 Gula – skleryt na głowie niektórych owadów
 Gula – skleryt na tułowiu dwuparców

Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Gula – polski koszykarz
 Leonard Gula – polski samorządowiec
 Sławomir Gula – polski piłkarz
 Szarbat Gula – afganka

Przypisy